Aleksandăr Cankov – politico bulgaro
 Bobi Cankov – giornalista, scrittore e conduttore radiofonico bulgaro
 Dragan Cankov – politico bulgaro